Parlak (türk.: „glänzend, strahlend“; „hervorragend“) ist ein türkischer weiblicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Başak Parlak (* 1989), türkische Schauspielerin
 Birol Parlak (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Demet Parlak (* 1996), türkische Leichtathletin
 İlhan Parlak (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Murat Parlak (* 1975), deutscher Komponist, Pianist und Sänger

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname